Il singolare del torneo di tennis Knoll Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Réka-Luca Jani che ha battuto in finale Patricia Mayr-Achleitner 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 Patricia Mayr-Achleitner (finale)
 Danka Kovinić (secondo turno)
 Anne Schäfer (primo turno)
 Carina Witthöft (semifinali)

 Richèl Hogenkamp (quarti di finale)
 Angelique van der Meet (primo turno)
 Jasmina Tinjic (primo turno)
 Elica Kostova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Knoll Open 2013